Сіммондс () — прізвище британського походження, що може відноситись до:
 Вейн Сіммондс (1988) — канадський хокеїст.
 Дейв Сіммондс (1939 —1972) — британський мотогонщик, чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP в класі 125сс.

Англійські прізвища